Ha fatto parte di , che ha partecipato ai Giochi di , dove ha giocato tre partite nel ruolo di portiere.

Voci correlate
 Pallanuoto ai Giochi della IX Olimpiade

Collegamenti esterni